La woodsie d'Orégon (Woodsia oregana) est une espèce de fougère de la famille des Woodsiaceae.

Description générale 

La woodsie d'Orégon possède deux sous-espèces:
 Woodsia oregana subsp. cathcartiana (B.L.Rob.) Windham, 1993  -- Woodsie de Cathcart
 Woodsia oregana subsp. oregana  -- Woodsie d'Orégon

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 
 

Flore (nom vernaculaire)
Woodsiaceae
Flore endémique d'Amérique du Nord